Шеины 

 Шеины — русский дворянский род, одна из ветвей дворян Морозовых.
 Шеины — упразднённая в 2013 году деревня в Орловском районе Кировской области.